Цукато:

 Цукато — графский род.
 Цукато, Егор Гаврилович (?—1810) — граф, русский генерал, герой русско-турецкой войны 1806—1812 гг.
 Цукато, Николай Егорович (1794—1867) — граф, участник Кавказских походов, наказной атаман Оренбургского казачьего войска.